Пешнево — название населённых пунктов в России:
 Пешнево — село в Казанском районе Тюменской области.
 Пешнево — деревня в Сладковском районе Тюменской области.